Fengshi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fengshi Zhen, socken, Fujian, 
 Fengshi (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar